SMS „Pfeil” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty:
 SMS „Pfeil” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Jäger z lat 60. XIX wieku
 SMS „Pfeil” – niemieckie awizo typu Blitz z lat 80. XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich